Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej:

Parafie w Polsce 
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie
 Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie-Osadzie
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Jastrzębiu-Zdroju
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Krakowie (Podgórze Duchackie)
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Krakowie (Dębniki)
 Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łodzi
 Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Niepołomicach-Jazach
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy
 Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie
 Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Sosnowcu
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Toporowie
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Turzy Wielkiej
 Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Uściługu
 Parafia św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Zadolu

Parafie na świecie 
 Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Taunton (Stany Zjednoczone)

Zobacz też 
 kościół Matki Bożej Różańcowej
 parafie pod wezwaniem św. Marii, Matki Bożej i Najświętszej Maryi Panny

!